Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1973 zum zehnten Mal ausgetragen und fanden vom 24. bis 25. Februar zum ersten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 22 Disziplinen (13 Männer/9 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Erstmals mit auf dem Programm standen bei beiden die 100 Yards.

Lediglich Klaus-Peter Justus (1500 m) bei den Männern und Annelie Ehrhardt (60 m Hürden) bei den Frauen konnten ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Für beide war es zugleich der dritte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten Annelie Ehrhardt, die über 100 Yards die Hallenweltbestleistung egalisierte und Manfred Kokot der auf der gleichen Strecke eine europäische Bestzeit erzielte. Zu einer weiteren europäischen Bestzeit kam Renate Siebach im 400-Meter-Lauf. Auf der gleichen Strecke stellte Andreas Scheibe eine neue DDR-Hallenbestleistung auf und Frank Siebeck egalisierte die nationale Bestzeit über 60 Meter Hürden.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Annelie Ehrhardt, Angela Schmalfeld und Manfred Kokot. Mit insgesamt 5 Gold-, 2 Silber- und 1 Bronzemedaillen stellte der SC Leipzig die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1973
Leichtathletikveranstaltung 1973
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg